Caulkicephalus — вимерлий рід птерозаврів, що належить до родини Anhangueridae. Описано його було 2005-го року на основі матеріалу з ранньокрейдових (барем) порід Британії. Розмах крил близько 5 метрів.

Опис 

Діагноз згідно опису зчленування передщелепної та верхньощелепної кісток злегка підняте ззаду; зуби пар 5-7 значно менші за зуби 1-4 й 8-10 пар; піднебінний гребінь простягається до переднього кінця щелепи не далі за ясна 8-9; наявний потиличний гребінь, структура на момент відкриття не відома в інших орнітохейрид.

Філогенія 

Положення згідно Pêgas et al. 2019

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 2005
Pteranodontoidea
Птерозаври крейдового періоду
Вимерлі плазуни Європи